Donald McMonagle est un astronaute américain.
 Laura McMonagle est une actrice britannique.